San Primitivo Martire, commemorato il 26 aprile
 Facondo e Primitivo, martiri in Galizia (Spagna), commemorati il 27 novembre
 Pietro, Successo, Bassiano, Primitivo e compagni, martiri in Africa, commemorati il 9 dicembre
 Getulio, Amanzio, Cereale e Primitivo, martiri in Italia